Sekcja Rowerzystów Miejskich
 Seminaria Redemptoris Mater
 Solid Rocket Motor – rodzaj silnika rakietowego
 Standard Reference Method – metoda klasyfikacji koloru piwa i brzeczki
 System Rozpoznania Morskiego